ISO-8859-7 — кодування в стандарті ISO 8859 для сучасного грецької мови (але не для давньогрецької ).

Кодування Windows-1253 сумісна з ISO-8859-7 за розташуванням літер (крім Ά), але розташування символів відрізняється.

Таблиця 
Нижня частина таблиці (0—7F) не показана, оскільки збігається з US-ASCII. Цифри під символами позначають їх номер в кодуванні Юнікод.

Посилання 
 Офіційна таблиця кодування на сайті www.unicode.org 
ISO 8859
Грецька мова
Кодування символів

Див. також 
 Юнікод
 UTF-8